Слово «балморал» имеет несколько значений:

 Балмóрал — замок в области Абердиншир, частная резиденция королей в Шотландии.
 Балмóрал — шотландский берет, элемент шотландского национального костюма.
 Балморал — деревня в графстве Рестигуш, расположенном на севере канадской провинции Нью-Брансуик.
 Балморал — отель в Эдинбурге, одна из достопримечательностей города.
 Балморал — круизный лайнер